Монгольская революция:

 Монгольская национальная революция (1911)
 Монгольская народная революция (1921)
 Монгольская демократическая революция (1990)